BNL pode referir-se a:

 Banca Nazionale del Lavoro - instituição bancária da Itália
 Barenaked Ladies - banda canadense de rock alternativo
 Base Naval de Lisboa
 Brookhaven National Laboratory - laboratório nos Estados Unidos localizado em Upton (Nova Iorque)
Buy n Large - megacorporação fictícia do universo de WALL·E

Desambiguações de siglas